В физике, лептогенез — процесс возникновения лептон-антилептонной асимметрии (ненулевого лептонного числа) на ранних стадиях образования Вселенной.
 В истории религий, Лептогенезис — альтернативное название апокрифической Книги Юбилеев.